Erik Larsson (1888–1934) olimpiai bajnok svéd kötélhúzó
Erik Larsson (1905–1970) olimpiai ezüstérmes svéd jégkorongozó
Erik Larsson (1912–1982) olimpiai bajnok svéd sífutó
Erik Larsson (1918–2005) svéd politikus